Bourragué est un patronyme français notamment porté par :
 Célestin Bourragué (1886 - 1955), amiral français,
 Chantal Bourragué (née en 1946), femme politique française.